Raja est le titre de :
 , film de Bollywood avec Sanjay Kapoor et Madhuri Dixit sorti en 1995
 , film avec Venkatesh et Soundarya sorti en 1999
 , film réalisé par Ezhil et sorti en 2002
 Raja, film franco-marocain de Jacques Doillon sorti en 2003